Human Powered Health er et kvindeligt cykelhold fra USA, som siden 2022 har kørt på UCI Women's World Tour. Det blev etableret i 2012, og året efter blev det registreret som et UCI-hold.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra USA
Cykelhold for kvinder
Etableret i 2012